Viola može označavati:
 Viola, gudačko glazbalo
 Viola (Animalia), rod leptira iz porodice Hesperiidae.
 Viola (Plantae), biljni rod iz porodice Violaceae.